Thewalt ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Thewalt (1825–1895), deutscher Reichsgerichtsrat
 Karl Thewalt (Gebrauchsgrafiker) (* 1928), deutscher Gebrauchsgrafiker
 Karl Ferdinand Thewalt (1833–1902), preußischer Kommunalpolitiker und Kunstsammler in Köln